Foresta ima više značenja:
 Foresta, Avellino
 Foresta, Caserta
 Foresta, Catanzaro
 Foresta, Cosenza
 Foresta, Crotone
 Foresta, Cuneo
 Foresta, Frosinone
 Foresta, Isernia
 Foresta, Potenza
 Foresta, Torino